Héron de Villefosse ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Héron de Villefosse (1845–1919), französischer Archäologe und Epigraphiker
 Antoine-Marie Héron de Villefosse (1774–1852), französischer Bergingenieur
 Louis Héron de Villefosse (1900–1984), französischer Marineoffizier und Schriftsteller 
 René Héron de Villefosse (1903–1984), französischer Kunstwissenschaftler